Parti Socialiste de Lutte, de Franstalige naam van de Linkse Socialistische Partij (LSP).
 Polskie Stronnictwo Ludowe, (Poolse Volkspartij of Poolse Boerenpartij) is een Poolse politieke partij
 Partido Social Liberal,(Portugees voor Sociaal-Liberale Partij) een politieke partij in Brazilië 
 PSL Research University, een universiteit in Parijs
 Puro Sangue Lusitano, Lusitano is een Iberisch paard, een van de drie paardenrassen van Portugal